Дэнни Томас Раундфилд (; 26 мая 1953, Детройт, Мичиган — 6 августа 2012, Аруба, Малые Антильские острова) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Центральном Мичиганском университете, в 1975 году был выбран на драфте НБА под 28-м номером командой «Кливленд Кавальерс». Позже выступал за команды «Индиана Пэйсерс», «Атланта Хокс», «Детройт Пистонс», «Вашингтон Буллетс» и «Ауксилиум Турин». Всего в НБА провёл 11 сезонов. Три раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1980—1982). Один раз включался во 2-ю сборную всех звёзд НБА (1980). Три раза включался в 1-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1980, 1982—1983), а также два раза — во 2-ю сборную всех звёзд защиты НБА (1981, 1984). В 1975 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Mid-American. Всего за карьеру в НБА сыграл 746 игр, в которых набрал 11 318 очков (в среднем 15,2 за игру), сделал 7243 подбора, 1620 передач, 664 перехвата и 1117 блок-шотов.

Первый сезон своей игровой карьеры в составе «Индиана Пэйсерс» Раундфилд провёл в АБА, сыграв 67 игр, в которых набрал 339 очков (в среднем 5,1 за игру), сделал 259 подборов, 35 передач, 31 перехват и 43 блок-шота.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Выпускники Центрального Мичиганского университета